Bastidesi – abitanti di Bastida Pancarana
Bastidesi – abitanti di Bastida de' Dossi
Bastidesi – abitanti di Cornale e Bastida